Windows Communication Foundation (WCF) é um modelo de programação unificado e ambiente de execução (Framework) criado pela  Microsoft que visam a construção de aplicações orientadas a serviços (Service Oriented Architecture).

O objetivo principal do WCF é permitir que analistas e desenvolvedores criem aplicações voltadas para computação distribuída. 

O WCF possui ainda um conjunto de bibliotecas (classes) que permitem aos desenvolvedores criar estas aplicações para funcionarem sob o sistema operacional Windows.

Referências 
 Visão geral da arquitetura do WCF
 Downloads do Windows Communication Foundation
 Extensões para Visual Studio 2005 trabalhar com WCF

Interfaces de programação de aplicações da Microsoft
Sistemas de informação